Villanoveri – abitanti di Villanueva de la Fuente
Villanoveri – abitanti di Villanueva del Río Segura